Нико́льское — город (с 1990 года) в России, в Тосненском районе Ленинградской области. Административный центр Никольского городского поселения.

Название 
Никольское получило своё название в честь иконы Святителя Николая Чудотворца, привезённой первыми поселенцами, которые в 1712 году поместили её в деревянную часовню.

История 
Деревня на месте города Никольское была основана в 1710 году, когда по указу Петра I под Санкт-Петербург были переселены крестьяне-каменотёсы из внутренних российских губерний, преимущественно из Московской.

В 1717 году деревянная часовня 1712 года постройки была обращена в церковь святого Николая, а деревня превратилась в село.

В 1718 году ввиду тесноты она была разобрана, на её месте была построена новая, также деревянная церковь во имя Святителя Николая Чудотворца.

В 1801 году рядом с деревянной церковью по проекту архитектора Василия Суранова и на пожертвования петербургского купца 2-й гильдии П. С. Рубцова, была построена новая, каменная. Старая церковь была разобрана в 1812 году.

НИКОЛЬСКОЕ — село, принадлежит ведомству Гофинтендантской конторы, число жителей по ревизии: 358 м. п., 354 ж. п.; В оном: Церковь каменная во имя Святителя Николая Чудотворца. (1838 год)

НИКОЛАЕВСКОЕ — село Царскосельского дворцового правления, по почтовому тракту и просёлочной дороге, число дворов — 157, число душ — 400 м. п. (1856 год)

Число жителей села по X-ой ревизии 1857 года: 427 м. п., 456 ж. п..

Новая церковь была перестроена в 1860 году (в 1936 году она была закрыта, и вскоре разрушена).

НИКОЛЬСКОЕ — село владельческое при реке Тосне и колодцах, число дворов — 163, число жителей: 436 м. п., 423 ж. п.; Церковь православная. Волостное правление. Школа. (1862 год)

В 1877 году в Никольском был построен пороховой завод.

Согласно подворной переписи 1882 года в селе проживали 195 семей, число жителей: 512 м. п., 523 ж. п.; разряд крестьян — собственники, а также пришлого населения 12 семей, в них: 27 м. п., 18 ж. п..

Сборник Центрального статистического комитета, описывал село так:

НИКОЛЬСКОЕ — село бывшее владельческое при реке Тосне, дворов — 156, жителей — 942; Волостное правление (уездный город в 37 верстах), церковь православная, школа, 8 лавок, трактир. В 3 верстах — пороховой завод. В 13 верстах — дегтярный завод. (1885 год).

По данным Материалов по статистике народного хозяйства в Шлиссельбургском уезде от 1885 года, 58 крестьянских дворов в селе (или 29 % всех дворов), занимались молочным животноводством.

Согласно данным первой переписи населения Российской империи:

НИКОЛЬСКОЕ (ПЛИТНАЯ ЛОМКА) — село, православных — 1168, мужчин — 565, женщин — 615, обоего пола — 1180. (1897 год)

В конце XIX — начале XX века село административно относилось к Никольской волости 1-го стана Шлиссельбургского уезда Санкт-Петербургской губернии.

На землях крестьян села в 1906—1909 годах был построен стекольный завод братьев Франк с домами руководства и рабочих и школой для их детей, а немного позже рядом с ним — хозяйская дача.

В 1913 году село Никольское насчитывало 178 дворов.

С 1917 по 1921 год село Никольское входило в состав Никольского сельсовета Никольской волости Шлиссельбургского уезда.

С 1922 года в составе Ивановской волости.

С 1923 года в составе Октябрьской волости Ленинградского уезда.

С февраля 1927 года в составе Ульяновской волости. С августа 1927 года в составе Колпинского района Ленинградской области.

С 1930 года в составе Никольского поссовета Тосненского района.

По данным 1933 года село Никольское являлось административным центром Никольского сельсовета Тосненского района, в который входили 4 населённых пункта: деревни Воскресенское, Захожье, выселок Колхозники и само село Никольское, общей численностью населения 2232 человека.

По данным 1936 года в состав Никольского сельсовета входили 3 населённых пункта, 536 хозяйств и 2 колхоза.

В годы Великой Отечественной войны село было оккупировано. Село было освобождено от нацистских оккупантов 23 января 1944 года.

В июне 1958 года Никольское стало посёлком городского типа, было построено несколько крупных предприятий.

Перед выборами в Совет Союза и в Совет Национальностей Верховного Совета СССР 1962 года в состав никольских избирательных участков были включены деревни Захожье, Пустынка, Белая Дача, посёлки Никольское, Механического завода, торфопредприятия «Гладкое», завода «Ленстройкерамика», станция Пустынка, бывшие деревни Воскресенское, Перевоз.

С 1963 года Никольский поссовет подчинён Тосненскому горсовету.

Перед выборами в Верховный Совет СССР 1966 года в состав никольских избирательных участков были включены деревни Захожье, Перевоз, Воскресенское, Белая дача, Красная дача, Пустынка, посёлки Никольское, Гладкое, завода «Ленстройкерамика», село Никольское, станция Пустынка.

Перед выборами в Верховный Совет СССР 1970 года в состав никольских избирательных участков были включены деревни Пустынка и Захожье, посёлки Гладкое и завода «Ленстройкерамика», село Никольское, станция Пустынка, микрорайоны Перевоз, Воскресенское, Белая дача.

По данным на начало 1990 года посёлок Никольское являлся административным центром Никольского поселкового совета в который входили 5 населённых пунктов: деревни Захожье, Пустынька; посёлки Гладкое, Никольское; посёлок при станции Пустынка, общей численностью населения 17 400 человек. 6 августа 1990 года указом Президиума Верховного Совета РСФСР № 212-1 рабочий посёлок Никольское был отнесён к категории городов районного подчинения.

1 января 2006 года образовано муниципальное образование «Никольское городское поселение», город Никольское стал его административным центром.

География 
Город расположен в северной части района на автодороге  (Ульяновка — Отрадное) в месте примыкания к ней автодороги  (Ям-Ижора — Никольское).

Расстояние до районного центра — 30 км.

Город находится на реке Тосна (приток Невы), к юго-востоку от границы Санкт-Петербурга, к северу от райцентра — города Тосно.

В городе насчитывается 35 улиц и переулков. Главной магистралью является Советский проспект.

Промышленные предприятия, в основном, находятся в северной части города.

Демография 

 Второй по численности населения населённый пункт в Тосненском районе.

Экономика

Промышленность 
В городе расположены предприятия по производству кирпича, керамической плитки и труб, керамзитового гравия, фейерверков, химический и машиностроительный заводы. До 1990-х годов к юго-востоку от жилой части города действовал пороховой завод «Сокол».

Связь 
Свои коммуникационные услуги для населения предоставляют операторы мобильной связи: «МегаФон», Билайн, МТС, Теле2.

Интернет-провайдеры: «МегаФон», Lentel, NKS, Yota, New-Line Telecom.

Транспорт 
Ближайшие железнодорожные станции:
 Саблино в пос. Ульяновка — на линии Санкт-Петербург — Москва (в 6 км к юго-западу от города)
 Ивановская в г. Отрадное — на линии Санкт-Петербург — Мга (к северу от города).
Через Никольское проходят автобусные маршруты до Колпина (№ 438, 438з, 540), Ульяновки и Тосно (№ 319, 687), Красного Бора (№ 8, 540, К-688). С Санкт-Петербургом город связывают маршруты № 682 (до станции метро «Рыбацкое», запущен вскоре после придания Никольскому статуса города в 1990 году), К-688 (до станции метро «Купчино»)

Достопримечательности 
 Храм во имя святого страстотерпца царя Николая II, выполненный в традициях древнерусского деревянного зодчества
 Церковь Святого Николая Чудотворца
 Военно исторический лагерь и музей под открытым небом ОМИППО «Доблесть» — место проведения военно исторических реконструкций
 Поклонный камень у реки Тосна — в память о погибших военнопленных и жителях Никольского
 Мемориал в честь погибших в Великой Отечественной войне
 Саблинские пещеры
 Мемориальный комплекс «Молитва перед боем», посвящённый 800-летию со дня рождения святого благоверного великого князя Александра Невского.

Фото

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт администрации МО «Никольское городское поселение» 
 Никольское в энциклопедии «Мой город» 
 Беликов А. А. Село Никольское. 1925 год. // Кунсткамера. Коллекции онлайн. 

Города Ленинградской области
Населённые пункты Тосненского района